Erla steht für:

 Erla (Vorname), skandinavischer Vorname
 Erla (Saragossa), Gemeinde in der Provinz Saragossa in Aragonien
 Erla (Schwarzenberg), Ortsteil von Schwarzenberg in Sachsen
 Erla (Gemeinde St. Pantaleon-Erla), Katastralgemeinde von St. Pantaleon-Erla, Niederösterreich
 Erlaa (Gemeinde Asperhofen), Katastralgemeinde mit der Ortschaft Erlaa, Asperhofen, iNiederösterreich
 Erla (Fluss), rechter Nebenfluss der Donau in Niederösterreich
sowie:
 Erla Maschinenwerk, ehemalige deutsche Flugzeugfabrik
 Erla (Automobilhersteller), ehemaliger dänischer Automobilhersteller
 Erla (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Siehe auch:

 Erlaa (Begriffsklärung)
 Riese Erla, eine Sagengestalt